Pierwiosnek – rodzaj roślin o naukowej nazwie Primula
 Autobianchi Primula – włoski samochód